Чемпионат Европы по дзюдо 1965 года прошёл в Мадриде (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1965
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1965 году
Международные соревнования по дзюдо в Испании
Чемпионаты Европы в 1965 году
Чемпионаты Европы в Испании